Spallanzani ist:

Familienname folgender Personen:
 Elia Spallanzani (1920–1997), italienischer Schriftsteller
 Lazzaro Spallanzani (1729–1799), italienischer Naturwissenschaftler und Physiologe
 Renato Spallanzani (1910–2001), Bischof von Palestrina

nach Lazzaro Spallanzani benannte astronomische Objekte:
 Spallanzani (Mondkrater)
 Spallanzani (Marskrater)
 (10350) Spallanzani, ein Asteroid des Hauptgürtels

Außerdem:
 Spallanzani Point, eine Landmarke im antarktischen Palmer-Archipel